Монзуль — українське прізвище.

Відомі носії:
 Монзуль Катерина Володимирівна — український футбольний арбітр. Перша жінка-арбітр в Україні, яка потрапила в елітну категорію арбітрів ФІФА.
 Монзуль Ксенія Юріївна — перша жінка-рефері категорії ФІБА з баскетболу 3x3 в Україні.

Українські прізвища